Уильям Джеймс Ломбарди (; 4 декабря 1937, Нью-Йорк — 13 октября 2017, Мартинес, Калифорния) — американский шахматист, гроссмейстер (1960), чемпион мира среди юношей (1957, удостоен звания международного мастера). Секундант Р. Фишера в матче на первенство мира (1972).

Уже в 1954—1956 добился успехов в местных соревнованиях. За ними последовали достижения на мировой арене (1956 — открытый чемпионат Канады, 1-2-е; 1957 — Мар-дель-Плата, 5).
Победитель турнира сильнейших американских мастеров (1959) и командного чемпионата мира среди студентов (1960) с лучших результатом на 1-й доске — 11 очков из 12. В чемпионате США (1960/1961) — 2-е место (за Р. Фишером), получил право играть в межзональном турнире (1962), но участия в нём не принял. Победитель открытых чемпионатов США (1963 и 1965). В составе команды США участник 7 олимпиад (1958—1978). Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Мар-дель-Плата (1958) — 2-е; Богота (1958) — 2-3-е; Цюрих (1961) — 4-5-е; Монте-Карло (1969) — 3-4-е; Нетания (1969) — 2-4-е; Олот и Лос-Анджелес (1974) — 4-е; Рейкьявик (1978) — 3-6-е; Марибор (1978) — 3-е; Мехико (1980) — 3-4-е; Каракас (1982) — 1-2-е; Гриндавик (1984) — 5-6-е; Нескёйпстадюр (Исландия; 1984) — 2-е места.

В 1967 году Уильям Джеймс Ломбарди был рукоположен в сан священника римско-католической церкви.

Умер в Мартинесе (штат Калифорния), не дожив два месяца до 80-летия.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Книги 
 Modern chess opening traps, N. Y., 1972;
 U. S. Championship chess, N. Y., [1975] (соавтор).

Литература 
 
 
 Не властны годы над искусством. // «64 — Шахматное обозрение». — 1988. — № 6. — С. 18—19.

Ссылки 

Шахматисты США
Католические священники США